A Galícia, segons el decret 65/1997 de la Xunta, existeixen oficialment 53 comarques, de les quals 18 pertanyen a la província de La Corunya, 13 a la de Lugo, 12 a la d'Ourense i 10 estan a la província de Pontevedra.

Enllaços externs 
 Comarques de Galícia  (Societat per al Desenvolupament Comarcal, Conselleria de Desenvolupament Rural)
 Text del decret d'aprovació del mapa comarcal (en gallec)